Amère Victoire peut désigner :
 Amère Victoire, roman de René Hardy publié en 1955 ; 
 Amère Victoire, film franco-américain réalisé par Nicholas Ray sorti en 1957 d'après le roman éponyme de René Hardy ;
 Amère Victoire, titre en français de Dark Victory, album de Batman sorti en septembre 2002.